Надія Петрова і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу Петрова вирішила не брати участі.  Среботнік грала в парі з Кветою Пешке, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Флавія Пеннетта.
Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань виграли титул, у фіналі перемігши пару Хінгіс і Пеннетта з рахунком 6–3, 5–7, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Aegon International, жінки, парний розряд
2014